Vecchia ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Berica Dalla Vecchia (* 1952), italienische Tänzerin und Choreografin
 Paolo Di Vecchia (* 1942), italienischer Physiker
 Pietro della Vecchia (1602/3–1678), italienischer Maler
 Wolfango Dalla Vecchia (1923–1994), italienischer Komponist, Organist und Musikpädagoge